Командный чемпионат России по спидвею 2021 — двадцать девятый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата 
{|
 |

|
{| class="wikitable" style="font-size:100%"
|+ <big>Первая лига</big>
|-
!Название команды
!Город
|-
|align=center|СТК «Башкирия» || Октябрьский
|-
|align=center|ГБУ СТШ || Тольятти
|-
|align=center|Москва-Спидвей || Москва
|-
|align=center|СТК «Башкирия»—2—ТЭИС || Октябрьский—Новосибирск
|-
|align=center|Спидвей-Триумф || Новосибирск
|}
|}

 Регламент чемпионата 
В чемпионате 2021 года разрешено использование джокера (при отставании в 8 и более очков) и тактического резерва. Привлечение легионеров допускается.

 Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

 Ход чемпионата

 Результаты гонок 

 Итоговые результаты *''' — Команде «Башкирия» за неявку на гонку в Уссурийске 21 июля засчитано техническое поражение со счётом 25:0, снято 2 очка и проведение домашней гонки в следующем году в Уссурийске согласно регламенту.

Первая лига 
Командные соревнования Первой лиги прошли 7 августа в Новосибирске.

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею